Fengyi bezeichnet:

 Fengyi (Dali) (凤仪镇), Großgemeinde der Stadt Dali in der chinesischen Provinz Yunnan
 Fengyi (Mao) (凤仪镇), Großgemeinde im Kreis Mao in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fengyi (Xingping) (丰仪镇), Großgemeinde der Stadt Xingping in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Fengyi (Nanjiang) (凤仪乡), Gemeinde im Kreis Nanjiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fengyi (Yibin) (凤仪乡), Gemeinde im Kreis Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fengyi (Yilong) (凤仪乡), Gemeinde im Kreis Yilong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Fengyi (Zongyang) (凤仪乡), Gemeinde im Kreis Zongyang in der chinesischen Provinz Anhui
 Fengyi (Zheng’an) (凤仪街道), Straßenviertel im Kreis Zheng’an in der chinesischen Provinz Guizhou